Władysław Baczyński – polityk komunistyczny, poseł na Sejm w latach 1928–1929.
 Władysław Baczyński – seryjny morderca, powieszony 17 maja 1960.